Zyrus steht für:
 Jake Zyrus (Charice; * 1992), philippinischer Sänger
 Zyrus 7 (Andreas Tomalla; * 1963), deutscher DJ und Produzent, siehe Talla 2XLC

Siehe auch:
 Cyrus
 Syrus